Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2009 war ein Poolbillardturnier, das vom 23. bis 27. Oktober 2009 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Erfolgreichste Spielerin war Wiktorija Nahorna, die alle drei Titel aus dem Vorjahr verteidigte und den erstmals ausgetragenen 10-Ball-Wettbewerb gewann. Bei den Herren wurden Artem Koschowyj und Jewhen Nowossad jeweils zweimal ukrainischer Meister. Koschowyj gelang dabei im 9-Ball die Titelverteidigung.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Einzelnachweise 

2009
Poolbillardveranstaltung 2009
Billardturnier in Kiew